

Cinema 
 One Day, film del 2011 di Lone Scherfig
 Eoneunal o One Day, film del 2017 di Lee Yoon-ki

Musica 
 One Day, singolo del 2005 dei Trading Yesterday
 One Day, album del 2009 di Maximilian Hecker
 One Day, singolo del 2009 di Matisyahu
 One Day, singolo del 2010 dei Rootless
 One Day, singolo del 2011 di Charice
 One Day, singolo promozionale del 2011 degli LMFAO
 One Day/Reckoning Song, singolo del 2008 di Asaf Avidan
 One Day, singolo del 2013 di Caro Emerald
 One Day (tutto prende un senso), singolo del 2016 di Biagio Antonacci
 One Day, singolo del 2017 di Tate McRae
 Un día (One Day), brano musicale del 2020 di Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny e Tainy
 One Day, singolo del 2023 di Mariette Hansson

Pagine correlate 
 Un giorno